Лезгинские имена — имя, берущее начало из лезгинского языка и Ислама. Также распространены имена иноязычного происхождения из числа персидских и тюркских языков которые органично влились в лезгинский язык. Лезгинские имена отражают все сложности исторического пути развития лезгинского народа.

Исконные имена 
В современной лезгинской культуре до сих пор сохраняется пусть и немногочисленный, но исторически значимый пласт собственно лезгинских имён. Эти имена были широко распространены до принятия Ислама.  К этому пласту относятся муж. Самур, Эрзи, Совзи () «мой медведь», жен. Иера «красавица», Улай () «из глаза», Сувар «праздник» и/или  «обычай» в смысле «хранящая обычаи». Большинство имён исконного происхождения поддаются дословному переводу. Со временем часть этих имен была утрачена или забыта, но часть сохранилась в названиях лезгинских сихилов. Среди имён данного типа до сих пор сохраняют свою популярность лишь некоторые из них: мужские Самур и Эрзи, женские Иера и Сувар.

Исламские имена 

Основная масса современных лезгинских имён берутся из Ислама, хотя встречаются и другие имена.

Согласно шариату, каждый ребёнок вскоре после рождения должен получить имя и оно должно соответствовать определённым условиям. Самыми желанными именами являются Абдуллах и Абдуррахман, за ними следуют другие теофорные имена (например, Абд аль-Азиз — «Раб Могущественного») и имена пророков и посланников (например, Адам, Нух, Ибрахим, Исмаил, Якуб, Юсуф, Муса, Давуд, Сулейман, Иса и др).

С приходом советской власти некоторые традиционные для лезгин имена начали в паспортах писаться по-другому (например, Славик вместо Салахуддина, Михаил вместо Мухаммада, яркий пример тому  Хусейнов). Вследствие чего это отразилось на самосознание людей, чтобы казаться лояльными к властям в паспортах писали светское имя, а на лезгинском использовали исламское (например Радик на русском, а на лезгинском Абдуррахим).

Иноязычные имена 

В ходе культурного обмена с тюркскими и персидскими народами лезгины переняли имена — Аслан, Тимур, Тарлан, Ренат, Марат и др. 

Многие имена иностранного происхождения нередко подвергаются перегласовке свойственному лезгинской фонетике близких по артикуляции звуков «л», «н» и «м». Часто звук «н» переходит в «л», а звук «м» — в «б». Например: «ханум» — «халум», «мамет» — «ламет», «нажмедин» — «лежбедин» и др. Самими иранцами и тюрками эти имена в такой форме не употребляются.

Лезгинская фамилия

До XIX века фамилий, в современном понимании, среди лезгин и других нахско-дагестанских народов не существовало.

В XIX веке, под влиянием европейской и российской культуры, некоторые из числа лезгин и других кавказских народов стали брать себе современные фамилии окончаниями на -ов, -ова, -ев, -ева. 

Массовое появление фамилий в лезгинских обществе относится к XX веку, когда, после установления советской власти, они получили официальную форму.

В настоящее время в Азербайджане среди лезгин распространена практика избавления от русифицированных фамилий, путём замены на -лы или -ли  (например семья известная Раджабовых стали Раджабли) или сокращения окончаний (например Ахмед вместо Ахмедов), также в последнее годы распространяется практика замены на лезгинские -рин  -ви (например Абубакарин/Абубакрви вместо Абубакаров).

Однако до XIX века лезгины вместо всех перечисленных выше вариантов использовали в качестве фамилия свой сихил, причём сихил употребляли впереди собственного имени (например Ярагъ Шейх-Мухаммад, Штул Хаджи-Мухаммад, КIири Буба, ЯлцIугъ Мухаммад-Амин, Лгар Шейх-Абдулхамид и др. )

Распространенные имена

Примечания

Литература 
 
 
 

имена
Списки имён